Лаку-Серат () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Кіскань.
 Лаку-Серат () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Помезеу.